Палм Бич има више значења:
 Палм Бич
 Округ Палм Бич (Флорида)
 Палм Бич (Флорида)